The Pirate (deutsch „Der Pirat“) ist der Originaltitel von:

 Der Pirat (Walter Scott), Roman von Walter Scott (1821)
 Der Pirat (Film), US-amerikanischer Film von Vincente Minnelli (1948)